Альфре́д Ага́ш ()
  — французский художник.
 Агаш, Альфред — французский архитектор-градостроитель, автор генеральных планов Рио-де-Жанейро, ряда других бразильских городов, Канберры.
 См. также 
 Агаш